Nicholas Henshall ist der Name folgender Personen:

* Nicholas Henshall (Historiker) (1944–2015), britischer Historiker
 Nicholas Henshall (Geistlicher) (* 1962), britischer Geistlicher